Giuseppe Abbati (1836-1868), peintre italien ;
 Joseph Abbati (?-1850), philhellène français ;
 Pietro Giovanni Abbati, peintre italien du  ;
 Vincenzo Abbati (1803-1866), peintre italien.

Patronyme italien